Bandy bezeichnet:

 den Vorläufer des heutigen Eishockey; siehe Bandy (Sport)
 das Kinderinstrument Triola

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bandy (Georgia), im Lowndes County
 Bandy (Kentucky), im Pulaski County
 Bandy (North Carolina), im Catawba County
 Bandy (Virginia), im Tazewell County
 Bandytown, im Boone County, West Virginia

Personen:
 Greg Bandy (* 1949), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Mark Chance Bandy (1900–1963), US-amerikanischer Geologe und Mineraloge
 Mary Lea Bandy († 2014), US-amerikanische Filmkonservatorin
 Moe Bandy (* 1944), US-amerikanischer Country-Sänger

Sonstiges:
 Bandy Lake, See im Suwannee County, Florida
 Bandy Island, Antarktis

Siehe auch:
 Bandy Branch
 Bandy Creek
 Bandy-Nunatakker
 Bandi
 Bendi